WTA Newport steht für folgende Tennisturniere:

 WTA Newport (Rhode Island) (Virginia Slims of Newport), 1971 bis 1990
 WTA Newport (Gwent) (Green Shield Welsh Open), 1969 bis 1974